Вознесе́нка — название сёл в Челябинской области России.

 Вознесенка — село в Кусинском районе.
 Вознесенка — село в Сосновском районе.